Ранавалона може да се отнася за три мпанжапани на Мадагаскар:
 Ранавалона I (1778-1861)
 Ранавалона II (1829-1883)
 Ранавалона III (1861-1917)